Ahmet Aksoy é  um botânico  turco .

Ligações externas
  

Botânicos da Turquia